Steland ist der Familienname folgender Personen:
 Ansgar Steland (* 1967), deutscher Mathematiker
 Dieter Steland  (1933–2021), deutscher Romanist